Charles-André Gilis (1934), écrivain belge ;
 Nele Gilis (1996), joueuse belge de squash ;
 Tinne Gilis (1997), joueuse belge de squash.